Por «calle del Sol» o «calle Sol» pueden conocerse las siguientes vías:
la calle del Sol de la ciudad española de Oviedo;
la calle del Sol de la ciudad española de Santander, también conocida como «calle del Carmen»; y
la calle Sol de la ciudad española de Sevilla.